

Прізвище 

Васи́лів — українське прізвище. Жіноча форма — Васи́лева, Васи́ліва.
 Василів (Васильєв) Валерій Михайлович (1893—1954) — український актор і театральний режисер.
 Василів Володимир Васильович (1893—1930) — український військовик, підполковник армії УНР.
 Василів Зіновій Васильович ( 1973) — український футболіст.
 Василів-Базюк Любов Йосипівна ( 1929) — українська письменниця в Канаді.
 Василів Ігор Володимирович ( 1979) — український громадсько-політичний діяч, підприємець.
 Василів Мирон Григорович ( 1937) — український радянський діяч.
 Василів Михайло Миронович (1900—1921) — український військовик, штабіст армії УНР.
 Василева Олена (1899—1981) — українська письменниця, перекладач, бібліограф.

Топонім

Села:
 Василів — Київська область, Білоцерківський район.
 Василів — Чернівецька область, Чернівецький район.
 Василів — літописне руське місто в середньому Подністров'ї.
 Василів — колишній хутір, Волинська округа, Олевський район.

Василів — гміна Телятин, Томашівський повіт, Люблінське воєводство, на Холмщині
 Василів — гміна Ульгівок, Томашівський повіт, Люблінське воєводство, на Холмщині

Див. також 
 Василів (городище)
 Василівка
 Васильківці
 Васильєв

Посилання 
 А. Г. Плахонін. Василів // 

Прізвища на -ів